Međuopćinska nogometna liga Brčko je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1981./82.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bilo "Podrinje" iz Janje.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017.,  (Proventus natura), str. 122-125    
  

1981-82 Brčko
MOL Brčko
1981-82 1 MOL